Bad Day () може означати:
 
 
 «Bad Day» (пісня Джастіна Бібера)
 
 «Bad Day» — пісня Blur з альбому Leisure, 1991
 «Bad Day» — пісня  з альбому The Drum is Everything, 1983
 «Bad Day» — пісня Джуліани Гетфілд з альбому , 1998
 «Bad Days» — пісня Moby з альбому 
 «Bad Days» — пісня The Flaming Lips з альбому 
 «Bad Days» — пісня Tove Lo з альбому